Super Six World Boxing Classic — профессиональный боксёрский турнир 2009—2011 годов, организованный в суперсреднем весе (до 76,2 килограмма) телеканалом «Showtime» в содружестве с «Sauerland Event». 17 декабря 2011 года Андре Уорд победил в финальном бою Карла Фроча и объединил в своих руках чемпионские пояса по версиям WBC и WBA.

История 

К 2009 году американский кабельный телеканал «Showtime» владел правами на показ боёв сильнейших боксёров в весе до 76,2 кг. Чемпионских титулов существует немало, и зрительский интерес даже к чемпионским боям был невелик. С помощью немецкой промоутерской компании Вилфрида Зауэрланда телеканал собрал 6 сильнейший боксёров веса (кроме чемпиона мира по версии IBF Лучиана Буте, имевшего контракт с телеканалом HBO), которых свёл в один турнир. Этими боксёрами стали: Артур Абрахам, Андре Диррелл, Миккел Кесслер (чемпион мира по версии WBA), Джермен Тейлор, Андре Уорд и Карл Фроч (чемпион мира по версии WBC). По правилам турнира полуфиналы и финал должны были состоятся в США. На первой стадии соревнования каждый боксёр должен был трижды встретиться с разными соперниками, за удачный исход боя атлет получал очки: 3 очка за победу нокаутом, 2 очка за победу решением судей и 1 очко за ничью. После всех боёв боксёры формировали таблицу согласно набранным очкам. Занявшие 5-е и 6-е выбыли из турнира, остальные сводились в полуфиналы: лидер таблицы встречался с 4-м, 2-й — с 3-м. Победители полуфиналов встречаются в решающем бою. Каждый бой длится 12 раундов, действующий чемпион мира также выставляет на кон боя свой пояс.

Бои группового этапа были объединены по турам. Первые 2 боя турнира состоялись 17 октября 2009 года. В Берлине Абрахам нокаутировал Тейлора, который из-за полученных тяжёлых повреждений вскоре отказался от участия в турнире. Фроч также дома одержал победу раздельным решением судей над Диррелом. В ноябре Кесслер поехал в Америку, где потерял титул чемпиона по версии WBA. В 11-м раунде боя с Уордом датчанин получил сильное рассечение после столкновения головами, бой был остановлен, а по судейским оценкам вёл американец. Второй тур начался в марте 2010 года, когда Диррел в Детройте принимал Абрахама. Диррел выигрывал бой, когда в 11-м раунде армянский немец нокаутировал упавшего на скользкий пол соперника и сразу был дисквалифицирован. Через месяц Кесслер на родине нанёс поражение прежде небитому Фрочу. Кесслер был немного лучше, и судьи единогласным решением позволили ему стать чемпионом по версии WBC. В августе датчанин объявил, что повреждение глаза в бою с Уордом оказалось слишком серьёзным, и он снимается с турнира. Сам же Уорд в июне встретился с Алленом Грином, заменившем в турнире Тейлора. Размен получился неравноценным, Уорд избивал соперника все 36 минут. В ноябре Грин потерпел ещё одно поражение, когда был отправлен в нокаут вызванным на замену Кесслеру ветераном Гленом Джонсоном. Кесслер владел чемпионским поясом по версии WBC, и после выхода из турнира эта организация объявила чемпионство вакантным, а датчанина — «почётным чемпионом», который после возвращения на ринг получит право на бой с действующим чемпионом. Вакантный титул должны были «разыграть» Уорд и Диррел, однако последний в октябре снялся с турнира, назвав причиной неврологические повреждения, Уорду была засчитана техническая победа. Тогда WBC решил отдать титул победителю матча Фроча и Абрахама в Хельсинки. Англичанин уверенно доминировал весь бой, что подтвердили судьи. В тот же день Уорд встретился с камерунцем Сакио Бика, но этот бой был объявлен нетурнирным. Нокаутировать африканца практически невозможно, но Уорд уверенно доминировал весь бой и защитил титул чемпиона по версии WBA.

После этих боёв групповой этап завершился, из пяти оставшихся в турнире бойцов лишним оказался Грин. Шедший без поражений Уорд, проведший все поединки в родном Окленде, весной 2011 года должен был встретится с Абрахамом, а Фроч — с проведшим всего один бой Джонсоном. 12 февраля Абрахам провёл бой вне турнира против хорвата Степана Божича. Во втором раунде Божич при ударе в плечо соперника сломал руку, что принесло ему поражение техническим нокаутом. 14 мая в бою против Уорда Абрахам неплохо смотрелся в первых раундах, но затем заметно сдал, и судьи отдали победу американцу с большим преимуществом. Через 3 недели состоялся второй полуфинал. Действовавший вторым номером Форч выглядел немного предпочтительнее Джонсона, и двое судей отдали ему победу. 17 декабря в Атлантик-Сити британец встретился в решающем поединке с Уордом. В малозрелищном бою американец смотрелся лучше, и победил единогласным решением судей.

Групповой этап

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Бои вне турнира

Итоговая таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Александр Беленький. Супертурнир вместо титульного боя

Соревнования по боксу
2009 год в боксе
2010 год в боксе
2011 год в боксе